Милошевский (, ) — фамилия; имеет женскую форму Милошевская.
 Милошевский, Зигмунд (род. 1976) — польский писатель и журналист, автор сценариев. 
 Милошевский, Тихомир (1915—1984) — югославский военачальник, общественно-политический деятель СР Македонии, генерал-майор югославской армии, Народный герой Югославии.
 Милошевский, Франц Иванович  (1862—1914) — мировой судья, депутат Государственной думы III созыва от Томской губернии.